Кодекс 072 (Gregory-Aland), ε 011 (Soden) — унциальный манускрипт Нового Завета на греческом языке, палеографически датирован V век/VI веком.

Особенности рукописи 

Рукопись содержит текст Евангелии от Марка (2,23-3,5) на единственном листе пергамента (20 x 15 см). Палимпсест. Верхний текст на арабском языке. Текст расположен в одной колонке и в 19 строк.

Греческий текст этого манускрипта Аланд относит к III категории. 

Ранее манускрипт хранился в Куббат-эль-Хазне, Дамаск. Нынешнее местонахождение неизвестно.

См. также 

 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Литература 

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи V века